Ленинкент — название населённых пунктов в России:

 Ленинкент — село в Карабудахкентском районе Дагестана.
 Ленинкент — посёлок городского типа в составе города Махачкала Дагестана.